Adriatica Ionica Race 2021 var den 3. udgave af det italienske etapeløb Adriatica Ionica Race. Cykelløbets tre etaper blev kørt fra 15. til 17. juni 2021. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 3. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Løbets vinder blev italienske Lorenzo Fortunato fra .

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021